Всеобщий народный конгресс:
 Всеобщий народный конгресс Ливии — высший орган законодательной власти Ливии с 1977 года (с момента провозглашения Джамахирии)
 Всеобщий народный конгресс Йемена — в 1982—1990 представительный консультативный орган Йеменской Арабской Республики, с 1990 — политическая партия Йеменской Республики.